

Sigle 
 Polisportive giovanili salesiane – associazione sportiva italiana
 Prototype Global Shorelines – fonte di dati per il progetto OpenStreetMap
 Provveditorato generale dello Stato
 Alleanza Litoraneo-montana (Primorsko-goranski Savez) – partito politico croato

Codici 
 PGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Peach Springs (Stati Uniti d'America)
 PGS – codice vettore ICAO di Pegasus Airlines
 pgs – codice ISO 639-3 della lingua pangseng

Altro 
 PGS – targa automobilistica di Gostyń (Polonia)